Por centenario del descubrimiento de América se pueden entender los siguientes centenarios y sus correspondientes celebraciones:
 Celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América, en 1892.
 Celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, en 1992.